Алексей Осадчий:
 Осадчий, Алексей Антонович (1914—1944) — Герой Советского Союза, капитан гвардии.
 Осадчий, Алексей Павлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, полковой комиссар.